Гвадалупе Аналко има више значења:

 Гвадалупе Аналко (Хенерал Фелипе Анхелес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Аналко (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику